Бобриково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бобриково — деревня в Великолукском районе Псковской области, Борковская волость.

Украина 
 Бобриково — село в Антрацитовском районе Луганской области.